XXX Чемпіонат Європи з боксу (чоловіків) відбувся 6 — 12 вересня 1993 року в місті Бурса у Туреччині.

Україну представляли: Ігор Матвійчук, Віктор Гончаров, Орест Сосновка, Сергій Городнічов, Сергій Марчук, Олександр Давиденко, Ростислав Зауличний, Дмитро Карпеєв, Олег Бєліков.

Медалісти

Медальний залік

Посилання 
 Результати 

Чемпіонат Європи з боксу
1993 у боксі
Бурса
1993 у турецькому спорті